Villaguay kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Villaguay, kommun, Entre Ríos, 
 Villaguay (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar